Buckskin ist:

 eine genetisch bedingte Aufhellung bei Pferden, siehe Genetik der Pferdefarben
 ein Anzug- und Kostümstoff, siehe Buckskin (Textil)
 ein spezielles Leder, siehe Buckskin (Leder)
 eine Operation US-amerikanischer und australischer Streitkräfte im Vietnamkrieg, siehe Operation Buckskin

Siehe auch: 

 Buckskin Lake